Дмитрий Иванович Сосновский (, Александрополь — 20 апреля 1953) — ботаник, систематик и ботаникогеограф. Действительный член Академии наук Грузинской ССР (с 1950 года). Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1941 год). Автор многочисленных работ по изучению флоры, растительности и ботанической географии Кавказа. Открыл и описал около ста тридцати новых видов растений. Знаток сортов и видов винограда. Доктор биологических наук.

Жизненный путь 
По окончании Новороссийского университета (в Одессе) в 1909 году непрерывно работал в Тифлисском ботаническом саду (с 1941 года — Ботанический институт Академии наук Грузинской ССР), одновременно преподавал во многих вузах Тбилиси.

Совершил многочисленные экспедиции и экскурсии по Кавказу, главным образом в пределах Грузии. Описал растительный покров Кавказа и разработал его ботанико-географическое районирование. Ценны исследования Сосновским ряда родов семейства Астровые.

Сосновский принимал активное участие в создании восьмитомной «Флоры Грузии» (1941—1952) и в составлении карты растительного покрова Закавказья, был организатором непериодического издания «Заметки по систематике и географии растений Кавказа» (с 1938 по 1953 год вышло 17 выпусков).

В 1936 г. Президиумом АН СССР присуждена степень доктора наук. В 1945 г. избран членом-корреспондентом, а в 1950 г. —  действительным членом АН Грузинской ССР.

Награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» и двумя медалями.

Названы именем Д. И. Сосновского 
В знак признания заслуг Сосновского в 1936 году А. Л. Тахтаджян назвал его именем род растений семейства  —  В 2000 году немецкие ботаники Г. Вагенитц () и Ф. Хелльвиг () определили сосновскию как подрод рода  —  Многие виды кавказских растений названы именем Сосновского, в том числе:

  =

Научные труды

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники России
Доктора биологических наук
Академики АН Грузинской ССР
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР
Выпускники Одесского университета